__БЕЗКН__

-{Grand Hotel Prishtina}- је хотел који се налази на Булевару Мајке Терезе у центру Приштине. Пре рата на Косову и Метохији, власник хотела била је Влада Републике Србије, док је тренутни власник предузеће -{Unio Commerce}-.

Галерија

Спољашње везе 
 Представљамо Хотел Гранд у Приштини

Знаменитости Приштине
Грађевине у Приштини
Хотели у Србији